La Etapa Distrital de Yauri 2019 será la 53.° edición de la Liga Distrital de Yauri. 

Por fin a llegado el momento de una  organización ufana el control categórica del desarrollo del torneo, limpiamente estará cargo de la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado del Perú de Liga Distrital de Yauri (CNFAP-LDY), bajo supervisar por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Formato 

El torneo constará de dos etapas al ingual que el torneo anterior de bastante cuidado total trasparencia: una clasificatorias de  (04) equipos según la ubicación de tabla pociones así clasificando para el   cuadrangular finalmente disputaran el título.

En la fase Clasificatorias, los (06) equipos participantes jugarán entre sí todos contra todos en una ruedas de eliminación, ambas de (05) fechas según el puntaje acumulado clasificarán  para la última y definitiva . Al finalizar la quinto fecha o jornada solo los (04) mejores que ocuparon primeros lugares de la tabla clasificarán para la ronda final; mientras que el últimos descenderán a la Segunda División de Yauri 2020 el penúltimo lugar definirá la baja en la última fecha.

En una última ronda se dará solo dos clasificados , los cuatro equipos clasificados de la primera rueda clasificatoria se enfrentarán entre sí (03) fechas bajo la modalidad de Acumulación de Puntos dando así al primero y segundo clasificado del cuadrangular final, para la Etapa Provincial, como clasificados de la Etapa Distrital de Yauri 2019 como campeón y subcampeón, el último equipo jugara un partido definitorio por la baja, finalmente abra dos descendidos y dos avanzaran a la siguiente etapa.

Equipos participantes

Datos de los clubes 

 Actualizado al 24 de Marzo de 2019.

Ascensos y descensos 
Ninguno equipo Ascendieron de la Segunda División de Yauri en el presente año, equipos que descendieron a segunda división de yauri en la campeonato pasada fue F.C Espinar serán reemplazados por F Espinar también en la presente temporada por descendió de la Segunda División 2018 el equipo Alfredo Salinas que jugara la Etapa Departamental Cuzco 2019 según la normativa FPF.

Fase Clasificatoria

Tabla de posiciones 
Como es de cálculo de la tabla de posiciones se asignarán tres puntos por cada victoria, uno por cada empate y cero en caso de derrota. La posición en la tabla dependerá de la cantidad de puntos obtenidos, la diferencia entre los goles anotados y los goles recibidos, la cantidad de goles anotados y la cantidad de goles recibidos.
 Actualizado al 25 de Abril de 2019

Evolución de las clasificaciones 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; with: 100%;"
!width="200" |Jornada
!width="40"|1
!width="40"|2
!width="40"|3
!width="40"|4
!width="40"|5
|-
!Equipo
!
!
!
!
!
|-
! Alianza Espinar
|3
|2
|2
|2
|2
|-
! Defensor Espinar 
|6
|5
|5
|3
|3
|-
! Municipal Espinar
|5
|6
|6
|6
|6
|-
! Atlético Universitario
|4
|4
|3
|4
|4
|-
! Defensor Huisa
|1
|1
|1
|1
|1
|-
! F Espinar
|2
|3
|4
|5
|5

Partidos

Primera Clasificatoria

Cuadrangular Final 
Los criterios de clasificación para la tabla final del cuadrangular son:
 Mayor cantidad de puntos.
 Mejor diferencia de goles.
 Mejor ubicación en la tabla distrital.
 Actualizado al 7 de Mayo de 2019

Evolución de las clasificaciones 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; with: 100%;"
!width="200" |Jornada
!width="40"|1
!width="40"|2
!width="40"|3
|-
!Equipo
!
!
!
|-
!Defensor Huisa
|1
|1
|1
|-
!Alianza Espinar
|3
|4
|4
|-
!Defensor Espinar
|2
|2
|2
|-
!Atlético Universitario
|4
|3
|3

Partidos 
''Para un mejor detalle de los partidos véase Cuadrangular final

Véase también 

 Etapa Departamental de Cuzco 2019
 Etapa Provincial de Espinar 2019

Referencias 

Copa Perú 2019 
Ligas Distritales de Perú